Funnel () steht für:
 Trichterorgan der Tintenfische
 Trichterwolke, eine röhrenförmige Wolke
 Sales-Funnel, ein kundenzentriertes Vermarktungsmodell